Saint-Clément je název nebo součást názvu více míst:

 Saint-Clément (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Saint-Clément (Allier) – francouzská obec v departementu Allier
 Saint-Clément (Ardèche) – francouzská obec v departementu Ardèche
 Saint-Clément (Cantal) – francouzská obec v departementu Cantal
 Saint-Clément (Corrèze) – francouzská obec v departementu Corrèze
 Saint-Clément (Gard) – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Saint-Clément (Québec) – kanadská obec v provincii Québec
 Saint-Clément (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne
 Saint-Clément-à-Arnes – francouzská obec v departementu Ardennes
 Saint-Clément-de-la-Place – francouzská obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Régnat – francouzská obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-de-Rivière – francouzská obec v departementu Hérault
 Saint-Clément-des-Baleines – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Clément-des-Levées – francouzská obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Clément-de-Valorgue – francouzská obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Clément-de-Vers – francouzská obec v departementu Rhône
 Saint-Clément-les-Places – francouzská obec v departementu Rhône
 Saint-Clément-Rancoudray – francouzská obec v departementu Manche
 Saint-Clément-sur-Durance – francouzská obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Clément-sur-Guye – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Clément-sur-Valsonne – francouzská obec v departementu Rhône